Christofer Heimeroth (Unna, 1981. augusztus 1. –) német labdarúgó.

Források 
Christofer Heimeroth adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Schalke 04 labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek